Autostrada A15 – autostrada italiana
Autostrada A15 – autostrada belga
Autostrada A15 – autostrada francese
 Autostrada A15 – autostrada lituana
Autostrada A15 – autostrada olandese
Autostrada A15 – autostrada tedesca
Autostrada A15 – autostrada portoghese
Autostrada A15 – autostrada spagnola